KA – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 Ka (faraon) – władca Egiptu z dynastii 0
 Ka’a – władca Egiptu z I dynastii
 Ka (dusza)
 Ka – znak japońskich sylabariuszy hiragana i katakana
 Ka – pasmo promieniowania mikrofalowego o zakresie częstotliwości 26 – 40 GHz
 Ford Ka
 kA – kiloamper

Radzieckie śmigłowce:
 Ka-8
 Ka-22
 Ka-25
 Ka-27
 Ka-31
 Ka-50